R7 o Línia 7 (Rodalia de Barcelona), servei ferroviari de rodalia que forma part de Rodalies de Catalunya 
 R-7 (família de coets), família de coets fabricats pels russos 
 R-7 Semiorka, míssil balístic intercontinental de la Unió Soviètica